Arcos ist der Name von:

Orten und Gemeinden in Portugal:
 Arcos (Anadia), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Anadia
 Arcos (Braga), Gemeinde im Concelho de Braga
 Arcos (Estremoz), Gemeinde im Concelho de Estremoz
 Arcos (Ponte de Lima), Gemeinde im Concelho de Ponte de Lima
 Arcos (Tabuaço), Gemeinde im Concelho de Tabuaço
 Arcos (Vila do Conde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila do Conde

Gemeinden in Brasilien:
 Arcos (Minas Gerais)

Gemeinden in Spanien:
 Arcos (Chantada), Parroquia in Galicien
 Arcos de la Llana, Gemeinde
 Arcos de Jalón, Gemeinde (Municipio) in Soria
 Arcos de la Frontera, Gemeinde (Municipio) in Cádiz
 Arcos de la Polvorosa, Gemeinde (Municipio) in Zamora
 Arcos de la Sierra, Gemeinde (Municipio) in Cuenca
 Arcos de las Salinas, Gemeinde (Municipio) in Teruel

Ort in Osttimor:
 Arcos, Name des osttimoresischen Ortes Cassa (Ort, Ainaro) in den 1930er und 1940er Jahren

Arcos ist der Familienname folgender Personen:
 Damián Álvarez Arcos (* 1973), mexikanischer Fußballspieler
 Gustavo Arcos (1926–2006), kubanischer Dissident
 Jóse Artes de Arcos (1893–1985), spanischer Erfinder und Unternehmer
 José Manuel Arcos (* 1973), spanischer Stabhochspringer
 José María Guerrero de Arcos y Molina (1799–1853), zentralamerikanischer Politiker
 Paula Arcos Poveda (* 2001), spanische Handballspielerin
 René Arcos (1881–1959), französischer Schriftsteller
 Waldimiro Arcos (* 1948), kubanischer Wasserballspieler

ARCOS steht als Abkürzung für:
 All-Russian Co-operative Society, sowjetische Handelsvertretung in Großbritannien in den 1920er Jahren

Siehe auch
 Los Arcos
 Arccos
 Arcus

Abkürzung